Bonding – amerykański serial z 2019
 Bonding-Studenteninitiative – organizacja studencka
 The Bonding – album zespołu Edenbridge

Zobacz też 
 bondage